Verwaltungsgemeinschaft steht für:

 Verwaltungskooperation, Form der kommunalen Zusammenarbeit
 Nutzverwaltung, historische Form des gesetzlichen Güterstands in Deutschland

im Speziellen:
 Verwaltungskooperation in Deutschland
 Verwaltungsgemeinschaft, in Baden-Württemberg und Hessen, siehe Gemeindeverwaltungsverband
 Verwaltungsgemeinschaft (Bayern)
 Verwaltungsgemeinschaft (Mecklenburg-Vorpommern)
 Verwaltungsgemeinschaft (Oberösterreich)
 Verwaltungsgemeinschaft (Sachsen)
 Verwaltungsgemeinschaft (Sachsen-Anhalt)
 Verwaltungsgemeinschaft (Schleswig-Holstein)
 Verwaltungsgemeinschaft und erfüllende Gemeinde (Thüringen)

Siehe auch:
 Gemeindeverband